Patrick Chila (* 27. November 1969 in Ris-Orangis) ist ein französischer Tischtennisspieler. Er wurde dreimal Europameister.

Nationale Erfolge 
Chila ist Linkshänder. Er gewann bisher (Dezember 2009) zwölfmal die französischen Meisterschaften, nämlich viermal im Einzel (1998, 2003, 2007, 2008) und achtmal im Doppel (1990, 1991 mit Olivier Marmurek, 1939 mit Nicolas Chatelain, 1996, 1998 mit Christophe Legoût, 1999, 2001, 2003 mit Jean-Philippe Gatien).

Internationale Erfolge 
Von 1989 bis 2008 nahm er vierzehn Mal an Weltmeisterschaften teil. Dabei wurde er 1997 Vizeweltmeister mit der französischen Mannschaft.

Die meisten Erfolge erzielte Chila im Doppel. Im ITTF-Pro-Tour-Finale 1999 erreichte er im Doppel mit Jean-Philippe Gatien Platz zwei. 2000 wurde er Europameister im Doppel mit dem gleichen Partner. Bereits 1994 und 1998 hatte er den Titel mit der Mannschaft geholt.

Von 1992 bis 2008 nahm er an allen Olympischen Sommerspielen teil und feierte bei den Olympischen  Spielen 2000 seinen größten Erfolg, als er mit Gatien Bronze im Doppel gewann. 2006 belegte er bei den German Open in Bayreuth mit Werner Schlager Platz eins.

Vereine 
 2008: Levallois SCTT
 2006–2008: AS Pontoise-Cergy TT
 2002–2006: Royal Villette Charleroi (Belgique)
 1992–2002: Levallois SCTT
 1983–1992: Espérance de Reuilly

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Eintrag in der französischen Datenbank sportquick.com (abgerufen am 17. September 2012)
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Franzose
Geboren 1969
Mann